Walnut Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Walnut Street Historic District (Alabama), ID-Nr. 76000337
 Walnut Street Historic District (Arkansas), ID-Nr. 87002412
 Walnut Street Historic District (Delaware County, Indiana), ID-Nr. 88002112
 Walnut Street Historic District (Jennings County, Indiana), ID-Nr. 06000855
 Walnut Street Historic District (Kentucky), ID-Nr. 88003435
 Walnut Street Historic District (Minnesota), ID-Nr. 80001973
 Walnut Street Historic District (Greene County, Missouri), ID-Nr. 85000623
 Walnut Street Historic District (St. Charles County, Missouri), ID-Nr. 94001142
 Walnut Street Historic District (New York), ID-Nr. 80002745

Siehe auch:
 South Walnut Street Historic District